Euromed peut faire référence à :

 L'école de commerce Euromed Management.
 L'Euromed, un service de train rapides en Espagne.
 EuroMed Droits, un réseau d'organisations de défense des droits humains.
 Le Partenariat Euromed, un partenariat entre pays de la Méditerranée.
 EuroMed 7,  un groupe informel regroupant des pays méditerranéens membres de l'Union européenne.
 La zone euro-méditerranéenne de libre-échange, abrégé en EuroMed.
 euromed est aussi le diminutif d'Euroméditerranée, un établissement public d'aménagement.